Зелёный павли́н () — один из двух видов азиатских павлинов, обитающий в Юго-Восточной Азии.

Голос самца зелёного павлина менее громкий и резкий, чем у обыкновенного павлина.

Внешний вид 

В отличие от обыкновенного павлина, зелёный значительно крупнее и окрашен ярче, имеет оперение с металлическим отливом и более длинные ноги, шею и хохолок на голове.

Длина самца 180—300 см, крылья 46—54 см, хвост 40—47 см, шлейф 140—160 см. Весит до 5 кг.

Голова и верхняя часть шеи коричневато-зелёные. Хохол состоит из перьев с более широкими опахалами. Окологлазная область голубовато-серого цвета.

Перья нижней части шеи зелёные с золотисто-зелёной каймой и имеют чешуйчатый рисунок, грудь и верх спины синевато-зелёные с красноватыми и жёлтыми пятнами; низ спины медно-бронзовый с коричневыми отметинами, плечи и крылья тёмно-зелёные, маховые перья бурые с черными и серыми пятнами на наружной стороне опахала.

Рулевые перья светло-каштановые, а сильно удлинённые кроющие такие же яркие и схожие по окраске, как у обыкновенного павлина, но с металлическим медно-красным оттенком. Клюв чёрный, ноги серые.

Самка по окраске мало отличается от самца, но меньше по размерам.

Распространение 
Обитает в дикой природе на высоте до 900 м на Яве, в Индокитае, северо-восточной Индии, Бангладеш, Мьянме, западной Малайзии, Таиланде и южном Китае.

В неволе в Европе и Америке до XX века не разводился.

Степень угрозы существованию 
Значительно уступает по численности обыкновенному павлину. Во второй половине XX века ареал и численность вида значительно сократились. Современный статус вида, по классификации BirdLife International  и Международного союза консервации природы (IUCN), определяется как «вымирающий» (endangered).

Классификация 
В зависимости от географического распространения и вариации окраски оперения различают три подвида P. muticus:
  1949 — индокитайский зелёный павлин.
  — яванский зелёный павлин.
  — бирманский зелёный павлин.

Национальный символ 
Начиная с 1940 года бирманский подвид яванского павлина (P. m. spicifer) является национальным символом Мьянмы (вторая национальная птица в мире; первая — белоголовый орлан, национальный символ США с 1782 года).

Генетика 
Кариотип: 76 хромосом (2n).

Молекулярная генетика
 Депонированные нуклеотидные последовательности в базе данных EntrezNucleotide, GenBank, NCBI, США: 80 (по состоянию на 19 февраля 2015).
 Депонированные последовательности белков в базе данных EntrezProtein, GenBank, NCBI, США: 52 (по состоянию на 19 февраля 2015).

Примечания

Литература 
 Акимушкин И. И. Мир животных (Рассказы о птицах) / Серия Эврика; Художники А. Блох, Б. Жутовский. — : Молодая гвардия, 1971. — 384 с.
 
 
 Рахманов А. И., Бессарабов Б. Ф. Фазановые: содержание и разведение. — : Аграпромиздат, 1991. — 173 с.
 Brickle N., Cu N., Quynh H. Q., Cuong N. T. T., San H. V. The Status and Distribution of Green Peafowl Pavo muticus in Dak Lak Province, Vietnam. — Hanoi: BirdLife International, 1998.
 Grahame I. Peafowl // Evolution of Domesticated Animals / Mason I.L. (ed). — New York: Longmann Inc, 1984. — P. 315—318. — ISBN 0-582-46046-8.
 Grimmett R., Inskipp C., Inskipp T. Birds of India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, and the Maldives. — Princeton: Princeton University Press, 1999. — 384 p. — ISBN 0-691-04910-6.

Ссылки 
 Систематика азиатских павлинов в Популярной энциклопедии о животных И. Л. Евстафьева «Мир животных»
 Зелёный павлин на сайте gbwf.org, «Pheasants & Peafowl — Aviculture and Conservation»
 Подвиды павлинов в базе данных «Peafowl Varieties Database» на сайте «Amy’s Peacock Paradise», владелец — Amy Miller (США)
 Фотографии яванского зелёного павлина на сайте фермы по разведению павлинов Legg’s Peafowl Farm, владелец — Brad Legg (США)
 Зелёный павлин на сайте фермы по разведению павлинов Peafowl-Farm, владельцы — Reinhold und Beate Bauer, Albbruck Buch (Германия)
 Виды, подвиды и разновидности павлинов на сайте Объединённой организации по разведению павлинов (United Peafowl Organization, США)
 Фотографии и видео яванского зелёного павлина на сайте «ARKive — Images of Life on Earth»
 Зелёный павлин  на сайте BirdLife International 
 Зелёный павлин в «The IUCN Red List of Threatened Species™»

Я
Животные, описанные в 1766 году
Птицы Азии